Серге́й Ермако́в: Ермаков, Сергей Михайлович (род. 1930) — советский и российский математик.
 
 Ермаков, Сергей Сидорович (род. 1950) — советский волейболист, доктор педагогических наук, профессор.